Павлушков — русская фамилия.

Носители:
 Павлушков, Николай Иванович (1924—2002) — гвардии младший сержант, кавалер ордена Славы трёх степеней.
 Павлушков, Пётр Иванович (1865—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.